Jesper Rasmussen kan henvise til flere personer:
 Jesper Rasmussen (billedkunstner)
 Jesper Rasmussen (fodboldspiller)
 Jesper Rasmussen (fodboldspiller, født 1956)